В парному розряді жіночого тенісного турніру Zurich Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Яна Новотна і Андреа Стрнадова виграли титул, у фіналі перемігши пару Зіна Гаррісон і Лорі Макніл 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (1-ше коло)

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (чвертьфінал)
 Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Zurich Open